Гну се може односити на:
Гну, род великих папкара из Африке
Гну, врста великог папкара из Африке
ГНУ, оперативни систем